Никита Игоревич Зайцев () — российский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком клуба «Чикаго Блэкхокс». Мастер спорта России международного класса (2017), кавалер ордена Почёта (2014).

Биография 
Никита Игоревич Зайцев родился 29 октября 1991 года в городе Москве.

Воспитанник СДЮШОР «Крылья Советов» (первый тренер — Сергей Иванович Касьянов, выпуск — Игорь Владимирович Расько).

Клубная карьера 
Начинал карьеру в московских «Крыльях Советов», после раскола команды играл за МХК «Крылья Советов», дебютировал в их составе в 2009 году. На драфте КХЛ 2009 был выбран в первом раунде под общим 4-м номером новосибирской «Сибирью». В её составе Никита дебютировал в сезоне 2009/2010. Провёл 192 игры в КХЛ, набрал 26 очков (9+17) при показателе полезности −16. При этом в самом результативном для себя сезоне 2012/13 Зайцев в 56 играх набрал 19 очков (8+11) и стал лидером обороны «Сибири», примерив под конец сезона капитанскую повязку. С 1 мая стал игроком ХК ЦСКА.

В мае 2016 года подписал однолетний контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». Первый гол за «Торонто» забил в 30 матче с «Питтсбург Пингвинз» в ворота Марка-Андре Флёри. По итогам сезона стал ведущим защитником команды, проводя на льду в среднем 22:01 (второе место в «Торонто» после Моргана Райлли). При этом заработал худший в команде показатель полезности (-22). По словам самого Никиты, это явилось следствием того, что он выходил на лёд против сильнейших форвардов соперника. 2 мая, после вылета из плей-офф, заключил 7-летний контракт с «Торонто» на сумму $ 31,5 млн (в среднем $ 4,5 млн в год).

В июле 2019 года «Торонто Мейпл Лифс» обменял Зайцева в «Оттаву Сенаторз». Контракт Зайцева с зарплатой 4,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона 2023/24.

22 февраля 2023 года был обменян в «Чикаго Блэкхокс» на будущую компенсацию.

В сборной 
В составе молодёжной сборной выиграл чемпионат мира 2011. В ходе турнира получил серьёзную травму правой кисти, но в финале чемпионата всё-таки сыграл. В составе взрослой сборной России дебютировал в матче против Австрии на чемпионате мира 2013, отметившись голом. В декабре 2015 года участвовал в Кубке Первого канала.

Награды и звания 
 Орден Почёта, 27 мая 2014 года, за большой вклад в победу национальной сборной команды России по хоккею на чемпионате мира 2014 года (Зайцев на турнире не выступал).
 Мастер спорта России международного класса по хоккею, 6 марта 2017 года
 Мастер спорта России по хоккею, 28 января 2011 года

Статистика

Клубная карьера

В сборной

Достижения 
В сборной

Личные 
КХЛ

Семья 
Младший брат Арсений.

Бывшая жена Маргарита Готовцева. Дочери Соня (род. 1 февраля 2016) и Вера (род. 15 сентября 2017).

В рекламе 
Снялся в рекламе ОАО «Мегафон».

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Крылья Советов-2»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Сибирские снайперы»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Оттава Сенаторз»